Эдриан Эддисон «Эдди» Миллер (; 4 января 2000) — американская киноактриса.

Биография 
Эдди родилась 4 января 2000 года в Северной Калифорнии, США. У неё есть два брата.

Свою карьеру Эдди начала как модель, когда ей всего было четыре года. В 2008 году Эдди сыграла роль молодой Лили в фильме «Тайная жизнь пчёл». После этого фильма Миллер убедилась, кем она хочет быть в будущем.

В 2010 году Эдди сыграла эпизодическую роль девочки-зомби в сериале «Ходячие мертвецы». 

В 2015 году Эдди снялась в фильме «Тёмные тайны», в котором снимались также Шарлиз Терон, Николас Холт, Кристина Хендрикс.

Фильмография

Ссылки 
 
 

Дети-актёры США
Актрисы телевидения США